Plaats in Indonesië
 Kejawan (Tegowanu), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Kejawan (Grujugan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java